Махар Мустафа оглы Кулиев (; 1924, Казахский уезд — 6 февраля 2011, Товуз) — педагог, преподаватель средней школы имени Садыгова. Герой Социалистического Труда (1978).

Биография 
Родился в 1924 году, в селе Бозаганлы, недалеко от Товуза.

В 1941—1945 годах воевал в Великой Отечественной Войне.

Начал трудовую деятельность учителем в средней школе села Хатынлы Товузского района. После работал педагогом в средних школах — имени Насреддина Туси, имени Пушкина, имени Садыгова. Благодаря своей деятельности сумел привлечь учеников к химии и школьным олимпиадам.

В результате его обучения школа имени Садыгова заняла первое место по олимпиаде в Азербайджанской ССР. В то же время Кулиев создал крупнейшую химическую лабораторию в Азербайджане.

Заслуженный учитель Советского Союза, методист, видный деятель образования, заслуженный учитель Азербайджана.

Был делегатом XIX Всесоюзной конференции КПСС.

В 2002 Кулиев получил персональную стипендию Президента Азербайджана.

Скончался 6 февраля 2011 года.

Память 
В 1982 году режиссёр Мири Рзаев снял на студии «Азербайджанфильм» документальный фильм о Махаре Кулиеве под названием .

Примечания